Abaixo segue a população de cada região metropolitana do estado da Paraíba e sua respectiva posição ocupada no estado, de acordo com o censo 2017.

Ver também
 Anexo:Lista de mesorregiões da Paraíba
 Anexo:Lista de microrregiões da Paraíba
 Anexo:Lista de municípios da Paraíba
 Anexo:Lista de regiões metropolitanas da Paraíba
 Anexo:Lista de regiões metropolitanas da Paraíba por PIB

Paraíba
Regioes